Jens Søndergård er navnet på flere personer:
 Jens Søndergaard (1895 – 1957) – var en dansk maler.
 Jens Christian Søndergård (født 1945) – er en dansk jazzsaxofonist, og er også kendt under navnet Jens Søndergård.